

Cinema 
 High School Musical - La selección, programma televisivo messicano
 High School Musical - La selección, programma televisivo argentino

Musica 
 High School Musical - La selección Volúmen 1, album del 2007
 High School Musical - La selección Volúmen 2, album del 2007